juncto (Latijn), een aan het Latijn ontleend woord (uitdrukking)
Juncto (blad), een onafhankelijk faculteitsblad van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht